Walk the Plank è il dodicesimo album in studio degli Zebrahead.

Tracce

Formazione 
 Ali Tabatabaee – voce
 Matty Lewis – voce, chitarra ritmica
 Dan Palmer – chitarra
 Ben Osmundson – basso
 Ed Udhus – batteria

Collegamenti esterni 
 

Album pubblicati dalla Rude Records